Csongrád beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Csongrád
das frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Csongrád
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Csongrád
den ehemaligen Namen eines Komitats in Ungarn, siehe Komitat Csongrád-Csanád
die Beschreibung des gleichnamigen historischen Komitats, siehe Komitat Csongrád (historisch)